Блейк Нили (; род. 28 апреля 1969) — американский композитор, дирижер и оркестратор. Он был номинирован на четыре премии «Эмми» за работы над сериалами: «Любовь вдовца», «Тихий океан», «Пан Американ» и «Бортпроводница».

Ранние годы 
Нили родился в Париcе, штат Техас. Его отец был владельцем фермы и профессором, а мать — журналисткой и писательницей. Блейк изучал лингвистику в Техасском университете.

Работа 
За годы своей карьеры Нили участвовал в создании десятков кино- и телепроектов, таких как: Любовь вдовца (за музыку к которому он был номинирован на премию «Эмми» в 2003 году), первые три фильма «Пираты Карибского моря», «Кинг-Конг», «Последний самурай», «Великий Бак Ховард» и многие другие. Среди других кинопроектов, в которых он является единственным композитором, — «Элвис и Анабель», «Попасть в десятку» и «Жених напрокат».

Помимо того, Нили написал музыку для более чем двадцати телесериалов, в том числе «Менталист» и «Ты».

Он часто сотрудничал со сценаристом/режиссером/продюсером Грегом Берланти, в фильмах и сериалах: Любовь вдовца, Джек и Бобби, Братья и сестры, Элай Стоун, Грязные мокрые деньги, Политиканы. В настоящее время — Слепая зона, Стрела, Флэш, Супергерл и Легенды Завтрашнего дня.

Он также работал вместе с такими известными композиторами, как Майкл Кеймен, Джеймс Ньютон Говард, Вангелис (работал над фильмом «Mythodea» в качестве аранжировщика и дирижера) и Ханс Циммер.

Работая автором, он написал более 25 книг по методике игры на инструментах, среди них, например, бестселлер «Фортепиан о для чайников». Эта книга была переведена и выпущена в России издательством «Диалектика» в 2019 году.

Блейк Нили записал свою партитуру для документального фильма HBO о Дэвиде Маккалоу в студии Conway Studios в Голливуде 23 февраля 2008 года.

Дискография/Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Техасского университета
Кинокомпозиторы США